Sarzedo (Minas Gerais) - município no Brasil
 Sarzedo (Arganil) - freguesia em Portugal
 Sarzedo (Covilhã) - freguesia em Portugal
 Sarzedo (Moimenta da Beira) - freguesia em Portugal

Desambiguações de topônimos